

Toponyme 

 Jedburgh est une ville d'Écosse située dans la région des Scottish Borders,
 Jedburgh, circonscription du Parlement d'Écosse,
 L'abbaye de Jedburgh est une ancienne abbaye augustinienne,
 Le  est une forteresse médiévale convertie en prison au , aujourd'hui un musée ;
  est une ville du Canada, située dans la province de la Saskatchewan ;
 Jedburgh est une ville d'Afrique du Sud.

Autre 

 Opération Jedburgh est le nom de code d'une opération interalliée pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jedburgh désigne également les équipes (ou groupes ou missions) impliquées dans l'opération, ainsi que les membres de ces équipes.

Références